WTA Finals 2018, właśc. BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global 2018 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2018 z cyklu WTA Finals, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, rozgrywany w dniach 21–28 października 2018 roku w Singapurze na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 7 000 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji Road to Singapore, podsumowującej występy tenisistek w danym sezonie. Tenisistki rywalizowaly w dwóch grupach po cztery osoby. Dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansowały do półfinałów, a ich zwyciężczynie zagrały o trofeum. Zawody deblowe odbywały się w systemie pucharowym.

Gra pojedyncza

Ranking Road to Singapore

Zawodniczki rozstawione

Faza pucharowa

Faza grupowa 
Losowanie grup odbyło się 19 października o 19:00 czasu lokalnego.

Grupa czerwona

Wyniki

Tabela

Grupa biała

Wyniki

Tabela

Pula nagród

Gra podwójna

Ranking Road to Singapore

Zawodniczki rozstawione 

Losowanie par odbyło się 23 października o 18:00 czasu lokalnego.

Faza pucharowa

Pula nagród

Bibliografia 
 
 

2018
2018 w tenisie ziemnym
2018 w Singapurze